Титулярная церковь Сант-Альберто-Маньо () — титулярная церковь была создана Папой Франциском 19 ноября 2016 года. Титулярная церковь принадлежит церкви Сант-Альберто-Маньо, расположенной в III муниципии Рима, на виа делле Винье Нуово.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сант-Альберто-Маньо 
 Антоний Сотер Фернандес — (19 ноября 2016 — 28 октября 2020, до смерти);
 Вирджилио до Кармо да Силва, S.D.B. — (27 августа 2022 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сант-Альберто-Маньо на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сант-Альберто-Маньо на www.gcatholic.org.

Альберт Великий